Příjmení Gerasimov () přechýleně Gerasimovová () nosí více osob:

 Alexandr Gerasimov (1959–2020) – ruský hokejový útočník
 Jegor Gerasimov (* 1992) – běloruský tenista
 Nikolaj Prokofjevič Gerasimov (1889–1937) – ruský básník popravený v časech Velké čistky
 Pavel Alexandrovič Gerasimov (* 1979) – ruský skokan o tyči
 Sergej Apollinarjevič Gerasimov (1906–1985) – sovětský filmový režisér, herec, scenárista a pedagog
 Tatjana Gerasimovová (* 1981) – ruská televizní moderátorka
 Valerij Vasiljevič Gerasimov (* 1955) – ruský voják, náčelník generálního štábu ozbrojených sil RF
 Vitalij Petrovič Gerasimov (1977–2022) – ruský voják, generál, podle Ukrajiny padl u Charkova

Ruská příjmení